JUG – acronimo per Java User Group
Jug – fiume della Russia europea, ramo sorgentifero della Dvina Settentrionale
Jug – bottiglione usato come strumento musicale, tipico delle jug band
Jug – incrocio tra le razze canine del carlino e del Jack Russell Terrier
Jug – soprannome del caccia Republic P-47 Thunderbolt
 Jug (Vaterpolski klub Jug Dubrovnik) – società di pallanuoto croata